Конкурс песни «Детское Евровидение — 2021» (, ) — 19-й конкурс песни «Детское Евровидение», который состоялся  в Париже (Франция) после победы Валентины с песней «J’imagine», на  конкурсе 2020 года, проходившем в  Варшаве, Польша. Этот конкурс стал первым в истории «Детского Евровидения», проведённым во Франции.

Победу одержала Малена  из Армении с песней Qami Qami, набравшая максимальное количество баллов по результатам интернет-голосования. Также в тройке лидеров оказались Сара Джеймс из Польши и Энцо из Франции — второе и третье место соответственно.

Место проведения 

9 декабря 2020 года было объявлено, что конкурс пройдёт во Франции. Позднее официальным местом проведения был объявлен музыкальный комплекс «La Seine Musicale», находящийся в Париже на острове Сеген. Конкурс состоялся 19 декабря 2021 года, что сделал его проведённым позже всех.

Выбор города-организатора 
В отличие от конкурса песни «Евровидение», страна-победительница «Детского Евровидения» не имела автоматических прав на проведение следующего конкурса. В 2014—2017 годах страна-победительница могла провести конкурс или отказаться от его проведения — в 2015 году Италия отказалась проводить конкурс, дав возможность Болгарии провести его. 15 октября 2017 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о продлении этой системы, заявив, что она поможет предоставить организаторам больше времени для подготовки.

9 декабря 2020 года было подтверждено ЕВС, что Франция, победившая в конкурсе 2020 года, примет конкурс 2021 года. Глава французской делегации Александра Редде-Амиэль ранее заявляла, что «France Télévisions» стремились провести конкурс в 2021 году. В ноябре 2020 года испанский телевещатель «TVE» также проявлял заинтересованность провести конкурс 2021 года в случае победы Испании на конкурсе 2020 года, но в итоге победы не произошло.

20 мая 2021 года во время пресс-конференции, проведённой «France Télévisions» и ЕВС, было подтверждено, что конкурс пройдет 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса «La Seine Musicale» в Париже. Во второй раз подряд «Детское Евровидение» прошло в столице чьей-либо страны.

Формат

Логотип и слоган 
20 мая 2021 года во время пресс-конференции, проведённой в Роттердаме, Нидерланды, был представлен слоган — «Imagine». По словам участников пресс-конференции, он является отсылкой к песне-победительнице прошлогоднего конкурса «J’imagine» и заставляет побуждать детей к творчеству и осуществлению своих мечтаний.

Официальный логотип конкурса 2021 года был представлен 24 августа 2021 года. Воображение, Рождество и Париж легли в основу логотипа как источники вдохновения.

Участники 
Список участвующих стран был опубликован 2 сентября 2021 года, он состоял из 19 стран. Албания, Армения, Ирландия, Италия, Португалия и Северная Македония вернулись после годового отсутствия, Азербайджан вернулся на конкурс после двухлетнего перерыва, а Болгария — после четырёхлетнего. Но в это же время членство белорусского телевещателя «БТРК» в ЕВС было приостановлено 1 июля 2021 года, что не даёт Белоруссии до 2024 года участвовать в конкурсах ЕВС, но ЕВС может пересмотреть это решение в любой момент.

Вернувшиеся исполнители 
 : Малена («Детское Евровидение — 2020» — несостоявшееся участие)
 : Татьяна Меженцева (в дуэте с Денберелом Ооржаком; «Детское Евровидение — 2019» — 13-е место)

Вернувшиеся в качестве бэк-вокалистов 
 : Анна Керни («Детское Евровидение — 2019» — 12-е место)

Таблица стран-участниц

Другие участники 
Чтобы страна имела право на потенциальное участие в конкурсе, она должна быть активным членом Европейского вещательного союза.

Возвращение 
  — 16 августа 2021 года «İTV» объявили о возвращении Азербайджана на «Детское Евровидение». В тот же день была объявлена представительница страны — финалистка первого сезона азербайджанской версии шоу «Голос. Дети» Сона Азизова.
  — 18 августа 2021 «RTSH» объявили, что Албания возвращается на «Детское Евровидение» после годового отсутствия.
  — Несмотря на то, что Армения ничего не заявляла о своём участии в конкурсе 2021 года, страна появилась в окончательном списке стран-участниц конкурса 2021 года, опубликованном ЕВС 2 сентября 2021 года.
  — В июле 2020 года «БНТ» заявили, что страна может вернуться к участию в конкурсе 2021 года. 27 апреля 2021 года болгарская делегация заявила в своём Twitter-аккаунте, что возвращение страны не состоится. Несмотря на это, Болгария появилась в окончательном списке стран-участниц конкурса 2021 года, опубликованном ЕВС 2 сентября 2021 года.
  — 9 февраля 2021 года ирландский телевещатель «TG4» заявил, что Ирландия, после годового отсутствия, возвращается на «Детское Евровидение».
  — 30 августа 2021 года «RAI» подтвердили своё участие в конкурсе 2021 года, несмотря на первоначальное заявление об отказе.
  — 21 июля 2021 года «МРТ» объявили, что Северная Македония вернётся на «Детское Евровидение» после годового отсутствия.
  — 18 апреля 2021 года было объявлено, что Португалия возвращается к участию в конкурсе. В тот же день был объявлен представитель страны — Симау Оливейра, выбранный с помощью вокального телевизионного конкурса «Голос. Дети».

Несостоявшийся дебют 
  — 14 июня 2021 года «ORF» объявили, что Австрия не планирует дебютировать на конкурсе в 2021 году.
  — 20 апреля 2021 года глава исландской делегации Рунар Фрейр заявил, что дебют Исландии на конкурсе 2021 года не состоится.
  — 3 апреля 2021 года руководитель отдела международных отношений «RTVS» Славомира Кубицкова заявила, что они рассматривают возможность дебюта Словакии на конкурсе, однако 18 июня было объявлено, что страна не дебютирует на конкурсе в 2021 году.
  — 2 апреля 2021 года глава финской делегации Хейди Вялккиля заявила, что Финляндия не планирует дебютировать на «Детском Евровидении».
  — 6 апреля 2021 года «ČT» заявили, что Чехия исключает возможность дебюта на конкурсе 2021 года.
  — 23 февраля 2021 года шотландский телевещатель «BBC Alba» заявил, что Шотландия не дебютирует на конкурсе 2021 года.
  — 8 июня 2021 года «ERR» заявили, что дебют Эстонии на «Детском Евровидении» в 2021 году не состоится, однако телевещатель не исключает возможность дебюта на конкурсе в будущем времени.

Отказ

Активные члены ЕВС 
  — 7 апреля 2021 года фламандский телевещатель «VRT» заявил, что они не вернутся на «Детское Евровидение» в 2021 году, после чего валлонский телевещатель «RTBF» в июне того же года заявил, что они также не вернутся на конкурс.
  — На пресс-конференции по поводу «Детского Евровидения — 2021», прошедшей 20 мая 2021 года, Европейский вещательный союз заявил, что они работают над возвращением Великобритании на конкурс 2021 года. Однако, в окончательном списке стран-участниц конкурса 2021 года, опубликованном ЕВС 2 сентября 2021 года, Великобритания не значилась.
  — 9 июля 2021 года «ERT» заявили, что Греция не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — В июне 2021 года «DR» заявили, что Дания не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 11 июня 2021 года «IPBC» заявили, что Израиль не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 25 августа 2021 года «CyBC» заявили, что Кипр не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 3 июня 2021 года «LTV» заявили, что Латвия не вернётся на песенный конкурс в 2021 году.
  — 29 июня 2021 года глава литовской делегации Аудрюс Гиржадас заявил, что Литва не вернётся на «Детское Евровидение» в 2021 году, сославшись на стоимость участия и низкий интерес страны к конкурсу.
  — 16 июня 2021 года «TRM» заявили, что Молдавия не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 22 февраля 2021 года «NRK» заявили в своём Twitter-аккаунте, что маловероятно, что Норвегия вернётся на песенный конкурс. 2 апреля 2021 года телевещатель объявил, что Норвегия не примет участие в конкурсе 2021 года.
  — 7 июля 2021 года «TVR» заявили, что Румыния не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 22 июня 2021 года «SMRTV» заявили, что Сан-Марино не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 9 июля 2021 года «RTVSLO» заявили, что Словения не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 18 февраля 2021 года валлийский телевещатель «S4C» заявил в своём Twitter-аккаунте, что Уэльс не вернётся на «Детское Евровидение» в 2021 году.
  — 30 августа 2021 года «HRT» заявили, что Хорватия не вернётся на «Детское Евровидение» в 2021 году.
  — Страна ничего не заявляла о своём участии в конкурсе 2021 года. В окончательном списке стран-участниц конкурса 2021 года, опубликованном ЕВС 2 сентября 2021 года, Черногория не значилась.
  — 3 мая 2021 года «SRG SSR» заявили, что Швейцария не вернётся на конкурс в 2021 году.
  — 10 мая 2021 года «SVT» заявили, что возвращение Швеции на песенный конкурс не планируется.

Ассоциированные члены ЕВС 
  — 7 августа 2021 года «SBS» подтвердили, что обсуждения по поводу участия Австралии в конкурсе 2021 года продолжаются, предполагая, что страна вернётся на «Детское Евровидение» после годового отсутствия, но не раскрыли своё окончательное решение. 25 августа 2021 года «ABC», отвечающие за участие Австралии на конкурсе с 2017 по 2019 год, объявили, что не вернутся на конкурс 2021 года. Но спустя два дня после этого заявления, другой национальный телевещатель «SBS» подтвердил, что Австралия не вернётся на конкурс в 2021 году.

Бывшие члены ЕВС 
  — 28 мая 2021 года Европейский вещательный союз решил приостановить членство белорусского телевещателя «БТРК». В тот же день телевещателю было дано две недели на ответ до вступления в силу приостановления 11 июня 2021 года, чтобы отреагировать на это, однако после этого никакой реакции с обеих сторон не последовало. 1 июля 2021 года членство «БТРК» было официально приостановлено до 2024 года, что сделало участие телевещателя в конкурсах ЕВС, а также права на их трансляцию невозможными.

Таблица результатов

Количество высших оценок от жюри

Онлайн-голосование 
По данным Европейского Вещательного Союза, 4.3 миллиона голосов было получено во время онлайн-голосования.

Национальные отборы

Голосование и трансляция

Глашатаи 
  — Венетия
  — Сандра Гаделия (представительница Грузии в 2020 году)
  — Матильда
  — Эден
  — Селестия
  — Арианна
  — Лиза Гуреева
  — Рубен Леви Хакетт
  — Карина Игнатян (представительница Армении в 2019 году)
  — Зере Кабдолла
  — Алекс
  — Александр Балабанов (представитель Украины в 2020 году)
  — Анжелина Нава (представительница Франции в 2018 году)
  — Сулейман
  — Мэтью Хинзен (представитель Нидерландов в 2019 году)
  — Лучия Аркос
  — Катия
  — Фенди
  — Манон
Делегациям, которые не привозят с собой в Париж глашатая, предоставляется местный ребенок, который объявит 12 баллов от страны в финале.

Трансляция и комментаторы

Скандалы и инциденты

Воспаление голосовых связок у Тани Меженцевой
Когда российская делегация прилетела в Париж, у Тани началась простуда. Впоследствии образовалось воспаление голосовых связок. Она могла говорить только в экстренных случаях. На первой репетиции она исполнила песню под фонограмму, а на второй без неё. Также исполнила на самом шоу и заняла 7 место.

См. также 
 Евровидение-2021
 Евровидение: Хор года — 2021

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

2021 год в музыке
2021 год во Франции
Ожидаемые события в музыке
Ожидаемые события в телевидении
«Детское Евровидение» по годам
События 19 декабря
Декабрь 2021 года